Елена Борисовна Брусина (род. 7 ноября 1959, Мыски, РСФСР, СССР) — советский и российский эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 

В 1983 закончила санитарно-гигиенический факультет КемГМУ. С 1983 по 1986 работала госпитальным эпидемиологом Кемеровской областной клинической больницы. В 1987 году защитила диссертацию на звание кандидата медицинских наук: "Системный подход в эпидемиологии и профилактике госпительных гнойно-септических инфекций в хирургии". С 1987 работала на кафедре эпидемиологии КемГМУ. С 1995 года заведующая кафедрой КемГМУ. В 1996 году защитила  диссертацию на звание доктора медицинских наук : "Теоретические , методические и организационные основы эпидемиологического надзора за госпитальными гнойно-септическими инфекциями в хирургии : Эпидемиологические, клинические и микробиологические исследования" С 2015 года главный эпидемиолог Минздрава по Сибирскому федеральному округу. В 2022 году избрана членом-корреспондентом РАН.

Почетный член Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. Член правления национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ).

Главный редактор журнала «Фундаментальная и клиническая медицина», научный редактор журнала «Эпидемиология и вакцинопрофилактика», член редколлегии журналов «Профилактическая медицина», «Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы», «GMS Hygiene & Infection Control» (Германия), член диссертационного совета Омского государственного медицинского университета, эксперт РАН.

Награды 
 2017 -  лауреат премии Губернатора Кемеровской области «Прорыв в будущее», награждена ведомственным нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»

Сочинения 
 Брусина, Елена Борисовна.Эпидемиология внутрибольничных гнойно-септических инфекций в хирургии.2006
 Профилактика инфекций области хирургического вмешательства [Текст]: клинические рекомендации / [Брико Н. И., Божкова С. А., Брусина Е. Б. и др.]. - Нижний Новгород : Ремедиум Приволжье, 2018.
 Обеспечение эпидемиологической безопасности в родовом зале [Текст] : федеральные клинические рекомендации, сентябрь, 2013 / [Брусина Е. Б. и др.] ; М-во здравоохранения Российской Федерации, Нац. ассоц. специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП НАСКИ).
 Эпидемиология рака [Текст] : учебное пособие для последипломной подготовки специалистов : учебное пособие для системы послевузовского и дополнительного профессионального образования врачей / Е. Б. Брусина, Ю. А. Магарилл, А. Г. Кутихин;

Примечания

Ссылки 
 Страничка на сайте СО РАН
 SCOPUS
 ORCID
 Web of Science

Медики СССР
Медики России
Эпидемиологи России
Преподаватели Кемеровского государственного медицинского университета
Родившиеся в Мысках